Kalitengah kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kalitengah (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,50, long 109,54), 
 Desa Kalitengah (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,62, long 109,51), 
 Desa Kalitengah (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,13, long 109,82), 
 Desa Kalitengah (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,04, long 110,54), 
 Desa Kalitengah (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,23, long 112,25), 
 Desa Kalitengah (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,12, long 109,82), 
 Desa Kalitengah (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,51, long 112,71), 
 Desa Kalitengah (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,00, long 112,40), 
 Kecamatan Kalitengah, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Kalitengah (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,24, long 112,24), 
 Desa Kalitengah (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,75, long 111,50), 

Robotskapade Indonesienförgreningar